Че́рвінь — яскраво-червоний колір; багрянець.
 Че́рвінь — яскраво-червона, багряна фарба.
 Че́рвінь — густа червоно-коричнева фарба із спеціальної кольорової глини для розписування череп'яного посуду; червона вохра.
 Че́рвінь — рум'янець на обличчі.
 Червінь (геральдика) — геральдична барва червоного кольору.
 Червлений — темно-червоний колір.

Див. також 
 {{wikidata|p1889|separator=</li>|conjunction=}}
 Червоний

Примітки